Геец, Алексей Григорьевич
 Геец, Валерий Михайлович